Алгоритм Гончарова — способ, позволяющий подсчитать количество рядов в битовой последовательности, где под словом «ряд» подразумевается непрерывная подпоследовательность одинаковых битов. Ряд длиной k бит состоит из k абсолютно идентичных битов, начинается и заканчивается с бита, содержащего противоположное значение.

Алгоритм 
 

где:
 x — входное значение
 n — количество рядов
 pop — функция, подсчитывающая количество единичных битов

Реализация

Тестирование 
Для тестирования использовался неттоп на базе материнской платы N3160ND3V с процессором Intel(R) Celeron(R) CPU  N3160  @ 1.60GHz.

ОС: Ubuntu 20.04.4 LTS (Focal Fossa)

Тестирование скорости выполнения было проведено для версий алгоритма с использованием поисковых таблиц и без них, для элементов размером от 8 до 128 бит..

Использовался блок данных размером 1 мегабайт. Скорость выполнения усреднялась на протяжении 100 эпох.

Выяснилось, что с таблицами и без них скорость выполнения получается практически одинаковая. Отклонения варьировались от запуска к запуску в пределах ±1%.

На указанном оборудовании алгоритм быстрее всего работает с элементами размером 64 бита (uint64_t):>>>> Testing for elements of size 64 bits <<<<
...
Test without tables:
number of bit runs: 2097152
avg execution time: 1.49 uS
Test with tables:
number of bit runs: 2097152
avg execution time: 1.49 uS

Примечания

Литература

Ссылки 
 Репозиторий на github.com
  → Hamming weight
  → Bit Twiddling Hacks
 Статистические тесты NIST

Алгоритмы